Der Kanton La Piège au Razès ist ein französischer Wahlkreis im Département Aude in der Region Okzitanien. Er umfasst 72 Gemeinden aus den Arrondissements Carcassonne und Limoux. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen. Ursprünglich Kanton Bram genannt erhielt er zum 1. Januar 2016 den jetzigen Namen.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 72 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik

Einzelnachweise 

La Piege au Razes